Le tournoi d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Kitzbühel du 25 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brenda Kirk et Annette Van Zyl.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Autriche

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Autriche
1970 en Autriche
Sport en août 1970